Mario López puede referirse a:

 Mario Lopez, actor mexicano-estadounidense; o
 Mario López, poeta y pintor español.